Emil Preetorius ist der Name folgender Personen:

* Emil Preetorius (Journalist) (1827–1905), deutsch-amerikanischer Journalist
 Emil Preetorius (Grafiker) (1883–1973), deutscher Illustrator, Grafiker und Bühnenbildner